Jesús Corona est un footballeur international mexicain né à Hermosillo le . Il évolue principalement au poste d'ailier droit ou de milieu droit au Séville FC.

Biographie

CF Monterrey 
Jesús Manuel Corona commence le football professionnel dès l'âge de 17 ans avec l'équipe mexicaine du CF Monterrey. Le , il est titulaire et joue 60 minutes avant d'être remplacé par son compatriote Abraham Carreño, lors du match contre CF Atlante (2-1) de la  du tournoi d'ouverture du championnat du Mexique de football 2010 remporté par son club le CF Monterrey. C'est le premier titre de la jeune carrière de Corona. La même année, il participe à la belle campagne de son club en Ligue des champions de la CONCACAF 2010-2011 en disputant même le quart de finale contre le Toluca FC en entrant pour une minute de jeu. Il ne remporte pas le titre remporté par son club car il ne dispute pas la finale contre le Real Salt Lake.

En 2011, Corona joue plus en équipe première et marque même son premier but en pro le  en Ligue des champions de la CONCACAF 2011-2012 contre l'équipe costaricaine du CS Herediano (5-0), puis lors du tournoi de clôture du championnat du Mexique de football 2011 contre l'Estudiantes Tecos (3-2) le .

Corona enchaîne les prestations et les minutes jouées, il est même appelé pour participer à la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2012, il réussit à ouvrir le score contre l'équipe coréenne d'Ulsan Hyundai FC (3-1).

FC Twente

FC Porto 
Le  à quelques heures de la fin du mercato Jesús Corona s'engage pour cinq saisons avec le club portugais du FC Porto contre une indemnité de 10,5 millions d'euros. Une fois transféré le club fixe sa clause de départ à plus de 50 millions d'euros.

Statistiques

Palmarès

En club 
  CF Monterrey
 Championnat du Mexique (Apertura)
 Vainqueur : 2010.
 Coupe du monde des clubs de la FIFA
 Troisième : 2012
 Ligue des champions de la CONCACAF
 Vainqueur : 2011 et 2012
  FC Porto
 Championnat du Portugal
 Champion : 2018, 2020 et 2022
 Vice-champion : 2017 et 2019 
 Coupe du Portugal
 Vainqueur : 2020
 Supercoupe du Portugal
 Vainqueur : 2018 et 2020

Distinctions individuelles 
 Meilleur jeune joueur de la Gold Cup en 2015
 Meilleur joueur du championnat du Portugal en 2020
 Nommé dans l'équipe de la saison du championnat du Portugal en 2020
 Joueur de l'année du FC Porto en 2020

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international mexicain
Joueur vainqueur de la Gold Cup
Joueur du CF Monterrey
Joueur du FC Twente
Joueur du FC Porto
Joueur du Séville FC
Naissance en janvier 1993
Naissance à Hermosillo